Moritzfelde ist der deutsche Name von folgenden Ortschaften in Polen:
 Moritzfelde, ehemals im Kreis Bromberg, in der Gmina Sicienko, siehe: Murucin
 Moritzfelde, ehemals im Kreis Greifenhagen, in der Gmina Kobylanka, siehe: Morzyczyn (Kobylanka)